Мужская сборная Чили по хоккею на траве () — мужская сборная по хоккею на траве, представляющая Чили на международной арене. Управляющим органом сборной выступает Федерация хоккея на траве Чили ().

Сборная занимает (по состоянию на 7 декабря 2015) 24-е место в рейтинге Международной федерации хоккея на траве (FIH).

Команда ни разу не пробивалась на Олимпиаду и Кубок мира, а на молодёжном уровне пять раз принимала участие в чемпионатах мира (1979, 1985, 2001, 2005, 2009) и юношеских Олимпийских играх 2010.

Результаты выступлений

Мировая лига 
 2012/13 — 20-е место
 2014/15 — 26-е место

Панамериканские игры 
 1967 — не участвовали
 1971 — 4-е место
 1975 — 5-е место
 1979 — 5-е место
 1983 — 
 1987 — 4-е место
 1991 — 5-е место
 1995 — 6-е место
 1999 — 4-е место
 2003 — 4-е место
 2007 — 
 2011 — 
 2015 —

Южноамериканские игры 
 2014 —

Панамериканский чемпионат 
 2000 — 4-е место
 2004 — 
 2009 — 4-е место
 2013 — 5-е место

Чемпионат Южной Америки 
 2003 — 
 2006 — 
 2008 — 
 2010 — 
 2013 — 
 2014 —

Текущий состав 
Следующие игроки были вызваны в состав сборной главным тренером Диего Аморосо для участия в Панамериканских играх в Торонто.

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

См. также 
 Женская сборная Чили по хоккею на траве

Примечания

Ссылки 
 Federación Chilena de Hockey Sobre Césped - Official website
 Профиль на deportistaonline.cl

Чили
Хоккей на траве
Хоккей на траве в Чили